

Спорт 
Гол () — в игровых видах спорта попадание мячом или шайбой в ворота соперника, засчитываемое как  очко (в некоторых видах спорта, например в регби — как несколько очков). В зависимости от игры, гол может быть как единственным, так и одним из нескольких возможных способов заработать очки.
 Взятие ворот (футбол)
 Гол (хоккей с шайбой)
 Гол (хоккей с мячом)
 Гол (гандбол)
 Гол (водное поло)
 Гол (поло)
 Автогол

Другое

 Гол ( «река») — составная часть монголоязычных географических названий, например, Халхин-Гол.
 Гол — (от голланд. hоl — пустой) — старинное название корабельного или вообще судового остова без обшивки и оснастки.
 «Гол!»  (англ. «Goal!») — фильм в жанре спортивной драмы режиссёра Д. Кэннона, снятый в 2005 году; первый фильм из трилогии «Гол!».
 «Гол!» — название, под которым некоторое время выходила телепередача «Футбольное обозрение».
 Volkswagen Gol (рус. «Гол») — автомобиль, разработанный в Бразилии и выпускающийся концерном Volkswagen.

Примечания 

Спортивная терминология